Ginzia är ett släkte av fjärilar. Ginzia ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Ginzia